De term thematische rol wordt in de theoretische taalkunde gebruikt als synoniem voor:

 Een thèta-rol (in de syntaxis).
Een thematische relatie (in de semantiek).